Кафтанджиоглу () – турецкая фамилия. Известные носители:

 Кафтанджиоглу, Джанан (род. 1972) — турецкий политик.
 Кафтанджиоглу, Умит (1935—1980) — турецкий писатель, журналист.